General Obligado (departement), Argentijns departement
 Manuel Obligado (generaal Obligado), Argentijns militair en politicus, naamgever van bovenstaand departement
 General Obligado (plaats), dorpje in Argentinië, in de provincie Chaco